Ворскла — річка в Україні, притока Дніпра
 «Ворскла» — український футбольний клуб з Полтави
 «Ворскла» — стадіон у Полтаві
 Ворскла — пасажирський залізничний зупинний пункт Південної залізниці у Полтавській області
 Ворскла — зупинний пункт Південної залізниці у Сумській області
 «Ворскла» — літературне об'єднання
 «Ворскла» — Сарненська військова округа Організації українських націоналістів революційна